– japoński sejsmolog i astronom amator. Wspólnie z innymi amatorami astronomii odkrył 56 planetoid. Jest również odkrywcą komety okresowej 144P/Kushida oraz współodkrywcą 147P/Kushida-Muramatsu.

Jego imieniem nazwano odkrytą w 1993 roku planetoidę (5605) Kushida.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Japońscy sejsmolodzy
Ludzie urodzeni w Hachiōji
Urodzeni w 1957